Dylan est un prénom gallois composé des mots dy (grand) et llanw (mer),  signifiant littéralement « grande mer ». La première syllabe est prononcée « dieu » et non « di » (IPA: /ə/). Il est fêté le 3 mars.

Cinéma 
 Madison Dylan, actrice, productrice et scénariste américaine.

Mythologie 
 Dylan Eil Ton est, dans la mythologie celtique, le frère jumeau du dieu Llew Llaw Gyffes

Musique 

 Bob Dylan, (né en 1941), pseudonyme de Robert Zimmerman, chanteur américain.
 Dylan, album de Bob Dylan paru en 1973
 Dylan, compilation de Bob Dylan parue en 2007
 Dylan, chanson de Romane Serda notamment reprise par Renaud

Prénom 
 Dylan Thomas, un poète anglo-gallois
 Dylan McDermott, un acteur américain
 Dylan Moran, un acteur irlandais
 Dylan Sprouse, un acteur américain
 Dylan O'Brien, un acteur et musicien américain

Divers 
Le nom Dylan peut également désigner :
 le langage de programmation Dylan
 Dylan Thomas, un cheval de course
 (337044) Bobdylan est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Notes et références 

Homonymie de prénom